Geografia:
 Entitat de població:
 Santa Eulàlia de Puig-oriol, nucli del municipi de Lluçà (Osona, Catalunya)
 Orografia:
Puig-oriol, muntanya situada als municipis de Sant Bartomeu del Grau i Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona, Catalunya).
 Puig-oriol, muntanya situada al municipi de Sant Julià de Vilatorta (Osona).
 Puig-oriol, muntanya situada als municipis de Castellfollit de Riubregós (Anoia) i Torà (Segarra).
 Biografies: Josep Carner i Puig-Oriol (Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970), poeta, periodista, autor de teatre i traductor català